Европейские регистрационные знаки транспортных средств () представляют собой металлические или пластиковые таблички, прикрепляемые к автомобилям или прицепам в целях государственной идентификации.

Регистрационный идентификатор — это уникальный номер или буквенно-цифровой код, определяемый для каждого автомобиля на месте его регистрации. В Европейском союзе номерные знаки имеют универсальный для всех государств ЕС формат.
 
Общий формат ЕС был введён постановлением Совета (ЕС) № 2411/98 от 3 ноября 1998 года и вступил в силу 11 ноября того же года. За образец была принята модель регистрационного знака, введённая ранее Ирландией (1991), Португалией (1992) и Германией (1994).

Список стандартных автомобильных номеров

Список номеров для прицепов

Список номеров для мототехники

Список номеров для общественного транспорта и такси

Список номеров для тракторов, сельскохозяйственной техники

Список транзитных номеров

Список дилерских номеров

Список дипломатических номеров

Список номеров государственной администрации

Список номеров правоохранительных орган

Список номеров вооружённых сил

Список номеров для ретромобилей

Примечания 

Транспорт в Европе